Sirena steht für:
 Galeazzo Sirena (1572–1636), italienischer Kapellmeister
 Sirena (Band), eine ukrainische Band
 Sirena (Fluggesellschaft), eine russische Fluggesellschaft
 ein Motorradmodell des italienischen Herstellers Fabbrica Motoleggere Ollearo
 eine Rotweinsorte, siehe Kadarka
 Sirena (Schiff), ein Kreuzfahrtschiff von Oceania Cruises
 Sirena (U-Boot), ein sowjetisches Kleinst-U-Boot
 einen italienischen Vornamen, siehe Sira (Vorname)
 Sirena (Zeitschrift), eine eingestellte russische Zeitschrift

La Sirena steht für:
 La Sirena (Höhle), eine Unterwasserhöhle in der Dominikanischen Republik
 La Sirena (Oper), eine Oper von Adolfo Baci

Siehe auch:
 Sirene
 Syrena (Begriffsklärung)